Да́рья Салтыко́ва:
 Салтыкова, Дарья Николаевна («Салтычиха»; 1730—1801) — российская помещица, вошедшая в историю как изощрённая убийца более сотни подвластных ей крепостных крестьян.
 Салтыкова, Дарья Петровна (1739—1802) — российская фрейлина, статс-дама, жена Ивана Петровича Салтыкова.